«Ло́мки» — третий студийный альбом Васи Обломова, который вышел в августе 2013 года.

Об альбоме 

Этот цикл песен был написан в ходе участия певца в программе канала «Дождь» «Господин хороший» в рубрике музыкальных фельетонов, написанных по следам самых нелепых, возмутительных и страшных новостей недели. Отсюда и название — «Ломки» — то, что ломает или, как минимум, будоражит. Оформлять в виде отдельной пластинки Обломов эти номера сначала не собирался, но потом отобрал самые удачные, доработал их в студии и выпустил. Альбом стоит слушать исключительно в CD-варианте, поскольку осмеянные новости настолько сиюминутны, что без сопроводительных текстов с конверта пластинки смысл их остаётся туманным, и уже через полгода она может кому-то показаться анахронизмом или архаизмом.

Список композиций

Видео 

 Вася Обломов — Самый сочь
 Вася Обломов — Всегда готовченко
 Вася Обломов — Встань-ка страна огромная
 Вася Обломов — Смысл Ж
 Вася Обломов — Налёт Якубовича
 Вася Обломов — НечисTOTAL
 Вася Обломов — Космос, короче
 Вася Обломов — Русская народная
 Вася Обломов — Пятиминутка ненависти
 Вася Обломов — Комариная песня
 Вася Обломов — Бой-бабы
 Вася Обломов — Идёт ЕГЭ, качается
 Вася Обломов — К лесу задом
 Вася Обломов — Поезд верности
 Вася Обломов — О кастах в России

Информационные поводы

Ссылки 

www.km.ru

Примечания 

Альбомы Васи Обломова
Альбомы 2013 года